Mestres do Combate ou Fight Quest - documentário exibido pelo Discovery Channel

 Mestre do Combate - evento de MMA criado por Rickson Gracie

Desambiguação